

Patronyme 

 Arthur Schutt (1902-1965), pianiste de jazz et compositeur américain ;
 Sophie Schütt (1974-), actrice allemande.

Toponyme 

 Île Schütt, île de Slovaquie.